Иоан Бухуш (; ум. в 1716) — великий логофет Молдавского княжества, выполнял функции каймакама (заместителя господаря) княжества с  по сентябрь того же года и с 17 октября 1709 по 25 января 1710 года.

Источники

Ссылки 

Правители Молдавского княжества
Умершие в 1716 году